Ямкун — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Газимуро-Заводское».

География 
Село находится в южной части района, к востоку от реки Газимур, при автодороге , к югу от села Газимурский Завод. Абсолютная высота — 699 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный с продолжительной морозной зимой и тёплым летом. Средняя температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет от −28 °C до −32 °C; средняя температура самого тёплого месяца (июля) — 18 — 20 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 320 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1871 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 49,4 %, женщины — соответственно 50,6 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 153 чел.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из шести улиц.

Примечания 

Населённые пункты Газимуро-Заводского района